Der Grammy Award for Best Surround Sound Album, auf deutsch „Grammy-Auszeichnung für das beste Raumklang-Album“, ist ein Musikpreis, der seit dem Jahr 2005 von der amerikanischen Recording Academy im Bereich Musikproduktion verliehen wird.

Geschichte und Hintergrund 
Die seit 1959 verliehenen Grammy Awards werden jährlich in zahlreichen Kategorien von der Recording Academy in den Vereinigten Staaten vergeben, um künstlerische Leistung, technische Kompetenz und hervorragende Gesamtleistung ohne Rücksicht auf die Album-Verkäufe oder Chart-Position zu würdigen.

Eine dieser Kategorien ist der Grammy Award for Best Surround Sound Album. Der Preis wird seit dem Jahr 2005 im Bereich Musikproduktion/-engineering verliehen. Es ist eine der wenigen Kategorien, die sowohl für klassische als auch für nichtklassische Aufnahmen offen ist, ob neu oder neu aufgelegt. Um sich für diese Kategorie zu qualifizieren, muss die Aufnahme in Surround-Qualität sein (mit mindestens vier Kanälen). Die Aufnahmen müssen im Handel entweder als DVD-Audio, DVD-Video, Blu-ray, SACD, Surround-Download oder als reine Streaming-Kopie erhältlich sein. Die Auszeichnung geht an die Surround-Techniker, die Surround-Mastering-Techniker (falls vorhanden) und den Surround-Sound-Produzenten (falls vorhanden). Darstellende Künstler erhalten die Auszeichnung nicht, es sei denn, sie sind gleichzeitig Surround-Techniker (Mastering) oder Surround-Sound-Produzent.

Im Jahr 2019 wurde die Kategorie in Grammy Award for Best Immersive Audio Album umbenannt.

Gewinner und Nominierte 

Legende: * = Surround Mix-Techniker / ** = Surround Mastering-Techniker / *** = Surround-Produzent / () = ausführende Künstler in Klammern

Weblinks 
 Offizielle Website der Grammy Awards – Recording Academy, Los Angeles (englisch)
Gewinner des Grammy Award for Best Surround Sound Album  bei grammy.com (englisch)

Einzelnachweise 

Grammy Awards
Erstverleihung 2005